Leijontornet kan avse:

 Leijontornet (restaurang) – en exklusiv restaurant som var belägen på Lilla Nygatan 5 i Gamla Stan i Stockholm.
 Leijontornet (byggnad) – en tidigare försvarsbyggnad i Stockholms stadsmur.